Termenul „Rio Negro” se poate referi la:

 Rio Negro oraș în Mato Grosso do Sul (MS), Brazilia
Râuri
 Rio Negro, Amazon
 Rio Negro, Argentina
 Rio Negro, Peru
 Rio Negro, Uruguay